Drave des neiges est un nom vernaculaire porté indifféremment par deux espèces de plantes différentes du genre Draba : Draba nivalis Liljeblad ou Draba subnivalis Braun-Blanq., 1945.

Notes et références 

Nom de plante ambigu